Ildefonso Santos jr. (1929-2014), een Filipijns landschapsarchitect;
 Ildefonso Santos sr. (1897-1984), een Filipijns dichter.